Гандинагар:

 Гандинагар — город в штате Гуджарат, Индия.
  Гандинагар — округ в штате Гуджарат, Индия.